Накатани — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Накатани, Гэн (род. 1957) — японский политик.
 Накатани, Джунто (род. 1998) — японский боксёр.
 Накатани, Такэхидэ (род. 1941) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата мира.
 Накатани, Юми — известная японская сэйю.